Podfilipie (ukr. Підпилип'я) – wieś na Ukrainie w rejonie czortkowskim należącym do obwodu tarnopolskiego, nad Zbruczem.

Przypisy

Zobacz
 Podfilipie

Bibliografia 
 

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon borszczowski